360, zestigste jaar in de vierde eeuw volgens de christelijke jaartelling
360 (zanger), Australisch rapper